Haultain est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1857-1941), écrivain britannique
 (1821-1882), homme politique et officier du Canada-Ouest
Frederick W. A. G. Haultain (1857-1942), avocat et homme politique canadien
 (1869-1961), ingénieur et inventeur canadien
, animatrice de radio australienne
 (1817-1902), homme politique néo-zélandais
 (1565-1637), amiral hollandais

Toponyme

, quartier de la ville de Saskatoon en Saskatchewan
Saskatoon Eastview-Haultain, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme